Arrojadoa dinae var. eriocaulis es una variedad de la especie botánica fanerógama Arrojadoa dinae perteneciente a la familia de las Cactaceae.

Distribución 
Es endémica de Minas Gerais en Brasil.

Descripción 
Es un cactus arbustivo, ramificado, basal con tallos de hasta 30 cm de largo y 2 cm de diámetro con 8 o 9 costillas; con areolas jóvenes choro; con 8 espinas centrales, 12 radiales y raíces tuberosas. Tiene flores de color rosa.

Referencias

Enlaces externos 

 http://cactiguide.com/cactus/?genus=Arrojadoa&species=dinae

dinae var. eriocaulis
Flora de Brasil